Silesen ist
 der historische Name des pommerschen Ortes Żeleźno in Polen;
 der Name eines mittelalterlichen Territoriums bei Schwerin in Mecklenburg.